«Who Do You Believe In» — посмертний сингл американського репера Тупака Шакура з компіляції Suge Knight Represents: Chronic 2000. Як семпл використано «Manifest Destiny» Jamiroquai.

Список пісень 
Сторона А
 «Who Do You Believe In (Clean Version)» — 5:30
 «Who Do You Believe In (Instrumental)» — 5:29
Сторона Б
 «Who Do You Believe In (LP Version)» — 5:30
 «Who Do You Believe In (Acappella)» — 5:31

Посилання 

Сингли 1999
Пісні Тупака Шакура